Hierba del podador puede referirse a:
 El género botánico Agrimonia.
 El nombre común de la planta Agrimonia eupatoria.
 El nombre común de la planta Calendula arvensis.
 El nombre común de la planta Calendula officinalis.
 El nombre común de la planta '''''Prunella vulgaris.